Пётр Ви́кторович Бу́слов (род. 1 июня 1976, Хабаровск) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр.

Биография 
Пётр Буслов родился в Хабаровске, вырос во Владивостоке. Учился на режиссёрском факультете ВГИКа (в мастерских К. Г. Шахназарова и В. Ю. Абдрашитова). На втором курсе вместе с оператором Даниилом Гуревичем снял курсовой фильм «Тяжёлая работа старых мойр». Широкую известность получил в 2003 году после выхода в прокат фильма «Бумер», где Буслов выступил как режиссёр и сыграл эпизодическую роль старшего на АЗС. Был номинирован на премию «Ника» за лучшую режиссёрскую работу. Картина получила приз за лучший фильм на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске и приз за лучший дебют на фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге.

Сыграл главную роль в фильме Ильи Хотиненко «Одиссея 1989». Снялся в молодёжной комедии Хотиненко «Зови меня Джинн!» (2005). В 2011 году вышел фильм Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой» о пяти днях из жизни Высоцкого, когда во время гастролей в Узбекистане он пережил клиническую смерть.

В 2015 году вышла драма Буслова «Родина», в 2018 — резонансный телесериал «Домашний арест», заработавший премию Ника, а также номинацию на Золотой орел.

В 2019 режиссёр получил премию имени Андрея Вознесенского «Парабола».

В 2021 году вышел фильм Буслова «БУМЕРанг». Главные роли в картине исполнили Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев.

Фильмография

Режиссёр 
 2000 — Тяжёлая работа старых мойр (короткометражный фильм)
 2003 — Бумер
 2006 — Бумер. Фильм второй
 2006 — Наша Russia
 2009 — Короткое замыкание (новелла «Срочный ремонт»)
 2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой
 2012 — Некуда спешить (новелла «Солярий»)
 2015 — Родина
 2015 — Четыре сезона
 2017 — Близкие
 2018 — Домашний арест
 2020 — Окаянные дни (новелла «Деловые люди»)
 2021 — БУМЕРанг
 2022 — Неприличные деньги (телесериал)

Сценарист 
 2003 — Бумер
 2006 — Бумер. Фильм второй
 2013 — Студия 17
 2021 — БУМЕРанг

Актёр 
 2000 — Тяжёлая работа старых мойр — в эпизоде
 2003 — Бумер — Серёга, старший на автозаправке
 2003 — Одиссея 1989 — Паштет
 2005 — Зови меня Джинн — Джинн
 2013 — Студия 17 — Пётр Буслов (камео)
 2018 — Домашний арест — Пётр Олегович Третьяков, полпред президента
 2020 — Окаянные дни (новелла «Деловые люди») — Денис Олегович Лапин, капитан Службы собственной безопасности
 2021 — БУМЕРанг — Фёдор Бусслер
 2021 — Добро пожаловать в семью — Миша Радишевский / Моссад

Продюсер 
 2015 — Родина
 2021 — БУМЕРанг

Примечания

Ссылки 
 Статьи о Петре Буслове на сайте журнала «Сеанс»
 

Кинорежиссёры России
Сценаристы России
Актёры России